Pauronota är ett släkte av fjärilar. Pauronota ingår i familjen plattmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmalar
Pauronota